Celestino foi o cognome escolhido por vários Papas Católicos: 

 043  São Celestino I  ~ (422-432)
 167  Papa Celestino II  ~ (1143-1144)
 177  Papa Celestino III ~ (1191-1198)
 181  Papa Celestino IV ~ (1241) O.S.B.
 194  São Celestino V ~ (1294) O.S.B.

Houve ainda um antipapa Celestino:
 Antipapa Celestino II ~ (1124)

Desambiguação